Forest Acres ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Forest Acres (Alabama)
 Forest Acres (New Jersey)
 Forest Acres (South Carolina)